Les compétitions de volley-ball des Jeux méditerranéens de 2022 se déroulent du 26 juin au 4 juillet 2022, à Oran en Algérie.

Nations participantes

Masculines

Féminines

Résultats

Masculins

Phase préliminaire

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Tour final

Classement 5 à 8

Classement final

Féminins

Phase préliminaire

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Tour final

Classement 5 à 8

Classement final 

Jeux méditerranéens de 2022
Volley-ball aux Jeux méditerranéens
Compétition de volley-ball en Algérie
Volley-ball en 2022